Alkermes steht für:

 Alkermes, roter Farbstoff aus getrockneten Schildläusen; siehe Kermes
 Alkermes plc, Pharmaunternehmen mit Sitz in Dublin (Irland)